Torrejoncillo del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrejoncillo del Rey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Torrejoncillo del Rey (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar